Huvudartikel: Svenska cupen i fotboll 2021/2022. För damernas final, se Finalen av Svenska cupen i fotboll för damer 2021/2022

Finalen av Svenska cupen 2021/2022 spelades den 26 maj 2022 på Tele2 Arena i Stockholm mellan Hammarby IF och Malmö FF. Matchen slutade oavgjort efter både fulltid och förlängning och fick avgöras genom en straffsparksläggning. Malmö FF vann med 4–3 i straffsparksläggningen och blev cupmästare för första gången sedan 1989.

Lagens väg till finalen
Resultaten står i favör till respektive lag.

Matchen  
{{Resultat med trupp
|bild                = Football pitch.svg
|datum               = 26 maj 2022
|tid                 = 
|lag1                = Hammarby IF
|lag2                = Malmö FF
|resultat            =  
|halvtid             = 
|efl                 = ja
|mål1                = 
|mål2                = 
|straffresultat      = 3 – 4
|straffar1           = Nahir Besara Mads Fenger Bubacarr Trawally Abdul Khalili Astrit Selmani 
|straffar2           =  Sergio Peña Veljko Birmančević Jo Inge Berget Martin Olsson Ola Toivonen
|arena               = Tele2 Arena
|spelplats           = Stockholm
|publik              = 29214
|domare              =Andreas Ekberg
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare =Mehmet CulumFredrik Klyver
|fjärdedomare        =Fredrik Klitte
|femtedomare         = 
|kitlag1=
|kitlag2=
|trupplag1 = 
|trupplag2 = 
}}

Källor
 Svenskfotboll.se

Noter

Svenska cupen i fotboll 2021/2022
2021